Marmagne (Cher)
 Marmagne (Côte-d'Or)
 Marmagne (Saône-et-Loire)